Флаг Комсомо́льского муниципального района Хабаровского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования, единства его территории, прав и местного самоуправления.

Флаг утверждён 25 мая 2005 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 состоящее из пяти горизонтальных полос: (сверху вниз) зелёного, белого, голубого, белого и зелёного цветов. Ширина синей полосы составляет 1/3 от ширины полотнища; ширина каждой из белых полос — 1/12 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Голубая полоса в центре флага символизирует реку Амур, разделяющую район на две части.

Белые полосы символизируют то, что муниципальный район принадлежит к местностям приравненным к районам Крайнего Севера.

Зелёные полосы символизируют экологическую чистоту района. Также зелёный цвет в геральдике символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

См. также

Примечания